Carattoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Carattoni (* 1945), san-marinesischer Politiker
 Enrico Carattoni (* 1985), san-marinesischer Politiker